Mount Price kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Price, Antarktis,

Kanada 

 Mount Price, Kanada, British Columbia, 

Robotskapade Kanadaförgreningar